Lincolnton ist der Name mehrerer Orte in den USA:

 Lincolnton (North Carolina)
 Lincolnton (Georgia)